Oeiras – miasto w Portugalii
 Oeiras – miasto w Brazylii, w stanie Piauí
 Oeiras do Pará – miasto w Brazylii, w stanie Pará